Fränkischer Hof steht für:

 Fränkischer Hof (Bad Rappenau), Mehrbauhof, jetzt Kulturhaus „Forum Fränkischer Hof“
 Fränkischer Hof (Forst (Eifel)), Bruchsteinbau, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Forst (Eifel)
  Gasthaus Fränkischer Hof, in Frickenhausen am Main, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Frankenhof